Rosnay (Indre) – francuska gmina w Regionie Centralnym
 Rosnay (Marna) – francuska gmina w regionie Szampania-Ardeny
 Rosnay (Wandea) – francuska gmina w regionie Kraj Loary